Als Schloss Seefeld werden folgende Schlösser bezeichnet:

 Schloss Seefeld (Oberbayern), in Seefeld, Oberbayern
 Schloss Seefeld (Niederösterreich), in Seefeld-Kadolz, Niederösterreich